Eklesiastreon – w starożytnej Grecji gmach, w którym odbywały się posiedzenia rady, zgromadzeń. W wybudowanym w Prienie budynku (około 200 p.n.e.) po raz pierwszy zastosowano konstrukcję łuku nad jednym z okien.

Zobacz też 
 eklezja

Obiekty usługowe i użyteczności publicznej
Architektura starożytnej Grecji